bagno – typ mokradła
Miejscowości w Polsce: 

 Bagna – kolonia w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Komarówka Podlaska
 Bagna – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Przystajń 
 Bagna – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Bagna – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerski, w gminie Lipusz
 Bagna – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Maszewo

Dawne miejscowości w Polsce:
 Bagna – dawna wieś w woj. łódzkim